Kråktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kråktjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland, 663191-150783), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (2 ha)
Kråktjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland, 663333-149969), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Kråktjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Kråktjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Kråktjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Kråktjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 675417-148887), sjö i Rättviks kommun,  (8,36 ha)
Kråktjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 675437-147651), sjö i Rättviks kommun, 
Stora Kråktjärnen, sjö i Säters kommun, 
Kråktjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Kråktjärnarna, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Kråktjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Kråktjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Kråktjärnarna, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Kråktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kråktjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Kråktjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 711112-174844), sjö i Robertsfors kommun,  (6,78 ha)
Kråktjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 711379-174157), sjö i Robertsfors kommun,  (3,26 ha)
Kråktjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 712937-172655), sjö i Robertsfors kommun, 
Kråktjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (14,9 ha)

Se även
Kråketjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn